Preaux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Préaux, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Préaux, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Préaux, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Préaux, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,